Frank György (1742–1822) bölcseleti és teológiai doktor, győri kanonok és főesperes, egyetemi tanár, egyháztörténész
 Frank György (1910–1959) sebészorvos
 Frank György labdarúgó